Nototropis är ett släkte av kräftdjur. Nototropis ingår i familjen Dexaminidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Nototropis